Iphigénie en Tauride ("Ifigênia em Táuris", em francês) pode se referir, na Wikipédia, às seguintes óperas:

 Iphigénie en Tauride (Campra)
 Iphigénie en Tauride (Gluck)
 Iphigénie en Tauride (Jommelli)
 Iphigénie en Tauride (Piccinni)

Desambiguação